Mantovani (motorfiets), een Italiaans historisch motorfietsmerk

Personen met de achternaam Mantovani
Annunzio Paolo Mantovani, een Italiaanse componist en dirigent
Bruno Mantovani, een Franse componist en conservatoriumdirecteur
Giovanni Mantovani, een Italiaanse wielrenner
Sergio Mantovani, een Italiaanse Formule 1-coureur
Vincenzo Mantovani, een Italiaanse wielrenner